Elisabeth van Nassau (1225-1295), dochter van Hendrik II van Nassau.
 Elisabeth van Nassau (-na 1370), dochter van Gerlach I van Nassau.
 Elisabeth van Nassau (1577-1642), dochter van Willem van Oranje.
 Elisabeth van Nassau (1630-1630), dochter van Frederik Hendrik van Oranje.
 Elisabeth van Nassau-Beilstein (-1459), dochter van Johan I van Nassau-Beilstein.
 Elisabeth van Nassau-Beilstein (priores), priores van klooster Engelthal bij Bonn (1499-1518).
 Elisabeth van Nassau-Diez (1614-1614), dochter van Ernst Casimir van Nassau-Diez.
 Elisabeth van Nassau-Dillenburg (1598-1599), dochter van George van Nassau-Dillenburg.
 Elisabeth van Nassau-Dillenburg (1619-1665), dochter van Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg.
 Elisabeth van Nassau-Hadamar (?-1413), abdis van het Sticht Essen (1370-1413).
 Elisabeth van Nassau-Hadamar (1698-1724), dochter van Frans Alexander van Nassau-Hadamar.
 Elisabeth van Nassau-Idstein, jong overleden dochter van Adolf IV van Nassau-Idstein.
 Elisabeth van Nassau-Saarbrücken (1459-1479), dochter van Johan II van Nassau-Saarbrücken.
 Elisabeth van Nassau-Saarbrücken (1495-1558), dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 Elisabeth van Nassau-Saarbrücken (1515-na 1568), dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 Elisabeth van Nassau-Siegen (1488-1559), dochter van Johan V van Nassau-Siegen.
 Elisabeth van Nassau-Siegen (1515-1523), dochter van Willem I van Nassau-Siegen.
 Elisabeth van Nassau-Siegen (1542-1603), dochter van Willem I van Nassau-Siegen.
 Elisabeth van Nassau-Siegen (1564-1611), dochter van Johan VI van Nassau-Siegen.
 Elisabeth van Nassau-Siegen (1584-1661), dochter van Johan VII van Nassau-Siegen.
 Elisabeth van Nassau-Weilburg (dochter van Johan III), jong overleden dochter van Johan III van Nassau-Weilburg.
 Elisabeth van Nassau-Weilburg (non), dochter van Lodewijk I van Nassau-Weilburg.
 Elisabeth van Nassau-Weilburg (1572-1607), dochter van Albrecht van Nassau-Weilburg.
 Elisabeth van Nassau-Wiesbaden-Idstein (?-1389), dochter van Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein.

Zie ook
 Elisabeth Catharina van Nassau-Dillenburg (1639-1641), dochter van George Lodewijk van Nassau-Dillenburg.
 Elisabeth Charlotte van Nassau-Dillenburg (1643-1686), dochter van George Lodewijk van Nassau-Dillenburg.
 Elisabeth Charlotte van Nassau-Dillenburg (1703-1720), dochter van Willem II van Nassau-Dillenburg.
 Elisabeth Charlotte van Nassau-Siegen (1626-1694), dochter van Willem van Nassau-Siegen.
 Elisabeth Francisca Maria van Nassau-Idstein (1708-1721), dochter van George August Samuel van Nassau-Idstein.
 Elisabeth Friso van Nassau-Diez (1620-1628), dochter van Ernst Casimir van Nassau-Diez.
 Elisabeth Hedwig van Nassau-Siegen (1719-1789), dochter van Frederik Willem I van Nassau-Siegen.
 Elisabeth Juliana van Nassau-Siegen (1620-1665), dochter van Johan VII van Nassau-Siegen.
 Elisabeth Juliana van Nassau-Weilburg (1598-1682), dochter van Willem van Nassau-Weilburg.
 Elisabeth Louise van Nassau-Dillenburg (1652-1670), dochter van George Lodewijk van Nassau-Dillenburg.
 Elisabeth Sibylla van Nassau-Saarbrücken (1626-1627), dochter van Willem Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 Elisabeth van Luxemburg (1901-1950), prinses van Luxemburg, prinses van Nassau, dochter van Guillaume IV van Luxemburg.